Сегежа — топоним:

 Сегежа — город в Карелии;
 Сегежа — река в Карелии, впадает в Выгозеро;
 Сегежа — река в Ленинградской области, правый приток Свири.
 Segezha Group — лесопромышленный холдинг.